

Бакгорн — місто, штат Кентуккі
 Бакгорн — переписна місцевість в окрузі Амадор, штат Каліфорнія
 Бакгорн — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Бакгорн — переписна місцевість, штат Пенсільванія